Igor' Byčkov – pallanuotista bielorusso naturalizzato russo
 Michail Byčkov – hockeista su ghiaccio sovietico
 Vladimir Sergeevič Byčkov – regista sovietico